Села в Україні:
 Вільний Посад — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Вільний Посад — Кіровоградська область, Олександрійський район